Osoby o tym nazwisku:
 František Šafránek – czeski piłkarz
 Jindřich Šafránek – czechosłowacki kierowca wyścigowy